Точка невозврата — многозначное словосочетание:
  — фразеологизм, означающий критическую точку (черту, рубеж), после перехода которой невозможно вернуться к исходному состоянию. 
 «Точка невозврата» () — американский триллер 2018 года.
 «Точка невозврата» — альбом рок-группы «Полюса».
 «Точка невозврата» — песня рок-группы «Ария» из альбома «Через все времена».

См. также